Петлиха — посёлок в Усть-Пристанском районе Алтайского края. Входит в состав Нижнегусихинского сельсовета.

История 
Возник как посёлок 3-го отделения совхоза «Пристанский»

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 99 %.

Примечания 

Населённые пункты Усть-Пристанского района